Соломон III Констанцский (, ок. 860—919/920) — влиятельный церковный и политический деятель эпохи раннего Средневековья, канцлер при королях Людовике Дитяти и Конраде I, епископ Констанца и аббат Санкт-Галлена в период с 890 по 919/920 годы.

Соломон III был внучатым племянником констанцского епископа Соломона I (†871) и, вероятно, близким родственником Соломона II; его брат Вальдо (†906) был епископом Фрайзинга.

Получив образование в монастырской школе Санкт-Галлена, где его учителем был, в том числе, Ноткер Заика, он был в 884, или в 885 году посвящён в диаконы, и через посредство своего брата Вальдо — архикапеллана Карла III, принят в придворную капеллу, где он близко сошёлся с будущим архиепископом Майнца Хатто. Оставшись при франкском императорском дворе, он занимал поочерёдно должности нотариуса, либо канцлера Карла III, капеллана Арнульфа (в октябре 889) и канцлера Людвига Дитяти и Конрада I.

В 890 году король Арнульф, желая укрепить своё влияние в Швабии, назначил его епископом Констанца и аббатом Санкт-Галлена, хотя это шло вразрез с правом монастырского конвента свободно избирать своего предстоятеля.

В качестве аббата он сумел добиться подтверждения привилегий монастыря не только от короля Арнульфа и его наследников, но также и от папы Сергия III (8 марта 904 года). Ему в заслугу ставят также многочисленные пожертвования аббатству и реформу управления монастырскими наделами (уменьшение числа ландфогтов). Кроме прочего, он всячески поощрял искусства и науки: Evangelium Longum и энциклопедия Vocabularium Salomonis являются одними из самых значимых произведений этого времени.

В качестве епископа, он был заказчиком перестройки епископского пфальца (дворца) и перенесения мощей святого Пелагия из итальянской Эмоны в Констанц, а также основания коллегиального капитула при констанцской церкви святого Стефана Первомученика.

Стоявший на позициях централизма, он понимал себя как представитель королевской власти в Швабии, что сделало его активным участником борьбы за титул швабского герцога. Так, по всей видимости, Бурхард I и его брат Адальберт, граф Тургау, были в 911 году обвинены в узурпации власти и казнены именно по настоянию епископа Соломона. Спустя 3 года, с возвращением Бурхарда II, сына казнённого Бурхарда I, объединившегося с пфальцграфом Швабии Эрхангером, борьба вспыхнула вновь, в 915 году обернувшись для епископа военным поражением при Вальвисе (; в настоящее время — в составе города Штоках) и унизительным пленом. Кроме того, Эрхангер был провозглашён герцогом Швабии. И хотя церковный синод 916 года, созванный в Хоэнальтхайме по инициативе короля Конрада I, осудил Эрхангера и его сподвижников на пожизненное монастырское заключение с конфискацией всех владений, политическое влияние Соломона III на имперскую политику вскоре сошло на нет вместе со смертью короля Конрада.

Примечания

Литература 
 Статья Salomo // Helvetia Sacra III/1/2 (1986), S. 1280 f.
 Duft, Johannes: Abt Salomo (890—919) // Duft J., Gössi A., Vogler W.: Die Abtei St.Gallen. Abriss der Geschichte. Kurzbiografien der Äbte. St.Gallen 1986. Статья в Городском словаре города Виль (на нем. яз.)
 Ladewig, Paul: Salomo III. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 30. Leipzig, Duncker & Humblot, 1890, S. 227—281.
 Offergeld, Thilo: Reges pueri. Das Königtum Minderjähriger im frühen Mittelalter. Hannover 2001, S.544-547 ISBN 3-7752-5450-1.

Ссылки 
 Статья в Историческом словаре Швейцарии

Родившиеся в IX веке
Умершие в X веке
Умершие 5 января
Епископы Констанца
Епископы IX века
Епископы X века
Аббаты Санкт-Галлена
Аббаты IX века
Аббаты X века
Канцлеры Восточно-Франкского королевства
Государственные деятели X века
Похороненные в Констанце (Германия)